Ed Parish Sanders – teologo statunitense
 Ed Sanders – attore e cantante inglese
 Ed Sanders – pugile statunitense
 Ed Sanders – falegname apparso in televisione in: Extreme Makeover: Home Edition
 Ed Sanders – poeta, cantante, attivista sociale, ambientalista, scrittore ed editore